Соревнования по бегу на 60 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

Действующей зимней чемпионкой мира в беге на 60 метров являлась Барбара Пьер из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 47 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Мюриэль Ауре из Кот-д’Ивуара показала лучший результат сезона в мире — 7,01. Прежний лидер рейтинга, чемпионка США Джавьенн Оливер, стала четвёртой в своём полуфинале и не смогла отобраться в решающий забег. Впервые в истории чемпионатов мира в помещении в финал бега на 60 метров не пробилась ни одна представительница США.

Финал 
Финал в беге на 60 метров у женщин состоялся 2 марта 2018 года. Мюриэль Ауре выиграла первую золотую медаль для Кот-д’Ивуара в истории чемпионатов мира в помещении. Прежде у страны в активе были только две серебряные медали этих соревнований, которые также выиграла Ауре (в 2012 и 2014 годах). Победный результат 6,97 стал новым рекордом Африки, 12-м результатом в истории лёгкой атлетики (быстрее Ауре бежали только пять женщин) и повторением лучшего результата в мире в 21 веке. Серебряную медаль выиграла другая представительница Кот-д’Ивуара Мари-Жозе Та Лу. Только бегуньи из США прежде занимали первые два места на пьедестале чемпионата мира в беге на 60 метров. Муджинга Камбунджи финишировала третьей и завоевала первую медаль мировых первенств в своей карьере. Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года Элейн Томпсон финишировала четвёртой, двукратная чемпионка мира в беге на 200 метров Дафне Схипперс — пятой.

Примечания

Ссылки 
 

бег